Лос Пара има више значења:

 Лос Пара (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Пара (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику